Sadako Ogata
7616 Sadako
Sadako Sasaki
Sadako Yamamura
Desambiguação